Terra ( für Erde oder Land) ist Bezeichnung für

 den Planeten Erde
 Terra (Astrogeologie), ausgedehnte Gebiete auf planetaren Himmelskörpern
 Terra (Film), ein Animationsfilm aus dem Jahr 2007
 Terra (Internetunternehmen), ein spanisches Internet-Unternehmen
 Terra (Ländchen), im Mittelalter Bezeichnung für kleine Verwaltungseinheiten
 Terra (Satellit), ein Erdbeobachtungssatellit der NASA 
 Terra (Verlag), Name eines russischen Enzyklopädie-Verlages
 Terra (Währung), eine von dem belgischen Ökonomen Bernard Lietaer aufgegriffene Weltwährung

 Terra ist Bezeichnung in
 Terra Australis, der vermutete und um 1600 entdeckte Südkontinent
 Terra Film, eine der größten deutschen Filmproduktionsgesellschaften der 1930er Jahre
 Terra Firma Capital Partners, ein Private-Equity-Unternehmen, Sitz in London
 Terraforming, eine Technologie zur Umformung von Planeten
 Terracotta (ital. gebrannte Erde), unglasierte Keramik 
 Terra incognita, noch unbekannte oder nicht kartografierte Gebiete
 Terra preta, Bodenart im Amazonasbecken
 Terra Rossa, rote Bodenart im Mittelmeerraum
 Terra sigillata, rote Tonerde, sieh Bolus armenicus
 Terra Sigillata, Keramik aus Ton
 Terra Mater, in der römischen Mythologie die Personifikation der Erde als Göttin
 Terra Networks, ein vor allem im spanischsprachigen Raum aktives Internet- und Computerunternehmen
 Nissan Terra, ein SUV von Nissan
 Seat Terra, ein Kleintransporter der Marke Seat
 Terra Technik, vormals Jumbo, ein österreichischer Gabelstaplerhersteller
 Terra Utopische Romane, eine Science-Fiction-Reihe des Moewig Verlags 

Terra ist geographisch
 Terra (Zypern), ein Dorf in Zypern
 Terra, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Siemkowo (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Terra ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Terra (* 1950), brasilianische Liedtexterin, Komponistin, Schriftstellerin und Musikproduzentin
 Daniel J. Terra (1911–1996), amerikanischer Chemiker, Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Duvimioso Terra (1856–1930), uruguayischer Politiker
 Ferrán Terra (* 1987), spanischer Skirennläufer
 Gabriel Terra (1873–1942), uruguayischer Politiker und Staatspräsident 1931–1938
 Hans-Adolf de Terra (1921–1994), deutscher Politiker
 Helmut de Terra (1900–1981), deutsch-schweizerischer Geologe und Archäologe
 João Evangelista Martins Terra (1925–2022), brasilianischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Brasília
 Max de Terra (1918–1982), Schweizer Rennfahrer
 Miguel Ventura Terra (1866–1919), portugiesischer Architekt und Politiker
 Noemi La Terra (* 1978), italienische Sängerin und Musikerin
 Renato Terra (1922–2010), italienischer Schauspieler
 Thea de Terra (1901–1939), deutsche und schweizerische Autorennfahrerin

TERRA steht für:

 TERRA Framework, eine Simulationsumgebung für Dynamik des Erdmantels
 TERRA, die Computer-Produktlinie der Wortmann AG

Siehe auch: 
 Terran, alter, an einen Kontinent angelagerter Block der Erdkruste
 Terroir (französ. für Standortfaktoren)
 Tera
 Thera